Дюпрі́ () — англійське прізвище французького походження. Відомі носії:

 Жермен Дюпрі (1972) — американський репер і музичний продюсер.
 Чемпіон Джек Дюпрі (справжнє ім'я Вільям Томас Дюпрі; 1910–1992) — американський блюзовий піаніст.

Англійські прізвища
Французькі прізвища